Baccarat bezeichnet:

 die Stadt Baccarat in der französischen Region Grand Est
 Baccarat (Unternehmen), eine ursprünglich in der Stadt Baccarat beheimatete Kristallmanufaktur
 Baccara (Glücksspiel), ein Kartenspiel
 Baccarat (1919), Spielfilm von Bob Holste

Siehe auch:
 Baccara